Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Toronto du 10 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Margaret Smith Court.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Canada

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Canada